Bârsești bzw. Bârseștii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bârsești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Bârsești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Bârsești (Budești), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bârsești (Mihăești), Dorf im Kreis Vâlcea

 Bârseștii de Jos (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bârseștii de Jos (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Bârseștii de Sus (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Bârseștii de Sus (Olt), Dorf im Kreis Olt